По состоянию после окончания чемпионата мира  года 136 гонщиков устанавливали быстрый круг (БК) в Гран-при Формулы-1.

Рекорд по количеству быстрых кругов (также как и множество других рекордов) принадлежит немецкому гонщику Михаэлю Шумахеру: он установил 77 быстрых кругов на протяжении двадцати лет (с 30 августа 1992 года по 22 июля 2012 года), выступая за такие команды как Benetton, Ferrari и Mercedes.

Наибольшее количество быстрых кругов среди гонщиков, не ставших чемпионами мира, показал австриец Герхард Бергер — 21 БК, на протяжении ровно 11 лет (с 27 июля 1986 года по 27 июля 1997 года на Гран-при Германии; причём, так совпало, что свои первый и последний БК он установил за одну и ту же команду — Benetton).

Рекорд по количеству быстрых кругов среди гонщиков, не одержавших побед в Гран-при, принадлежит Ландо Норрису — 5 БК.

Первый быстрый круг в истории установил 13 мая 1950 года на Гран-при Великобритании будущий чемпион мира Джузеппе Фарина. Самым молодым обладателем БК является Макс Ферстаппен — в возрасте 19 лет и 44 дня (предыдущим обладателем данного рекорда был Нико Росберг — 20 лет и 258 дней).

По гонщикам

По странам

См. также 
 Список победителей Гран-при Формулы-1
 Список победителей Гран-при Формулы-1 (конструкторы)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы-1 
 Официальный сайт FIA 

Быстрый круг